Flyvere i natten har flere betydninger:
 Flyvere i natten (film fra 1944) - dansk film fra 1944
 Flyvere i natten (film fra 2014) - dansk kortfilm fra 2014 af Tobias Gundorff Boesen
 Flyvere i natten (sang) - sang af Kim Larsen fra 1988